2 miejscowości w Polsce:
 Lucynowo – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Babiak
 Lucynowo – wieś w województwie wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite